Александре́ны — название населённых пунктов в Молдавии:
 Александрены — село в Единецком районе.
 Александрены — село в Сынжерейском районе.